Onderdistrict in Indonesië
 Kayen (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Kayen (Juwangi), een plaats in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java
 Kayen (Bandar Kedung Mulyo), een plaats in het bestuurlijke gebied Jombang in de provincie Oost-Java
 Kayen (Karangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Trenggalek in de provincie Oost-Java
 Kayen (Pacitan), een plaats in het bestuurlijke gebied Pacitan in de provincie Oost-Java